Los videojuegos de rol en línea competitivos, también conocidos como CORPG (siglas en inglés de competitive online role-playing game) son un género de videojuegos de rol que se caracterizan por estar orientados a un estilo de juego competitivo. Los jugadores pueden desempeñar roles en grupo o en solitario. Además pueden ser jugador contra entorno o PvE (en inglés player vs environment), o jugador contra jugador o PvP (en inglés player versus player).

Un ejemplo del género CORPG sería Guild Wars, que no es un MMORPG propiamente dicho en cuanto a que el modo PvE no es de mundo persistente sino que se desarrolla mediante las llamadas instancias, esto es, creando una copia privada de una zona determinada del mapa de forma que solo participen en una determinada misión (o quest) los miembros del grupo que la han iniciado. 

Solo se podrá luchar contra otros jugadores en las arenas PVP. Cada jugador del juego en modo PvE tiene su propia copia del mapa sin que otros jugadores puedan interferir en sus avances y logros, con lo que se eliminan algunos problemas y comportamientos propios de los MMORPG, tales como el ninja-looting, que consistiría en el apropiamiento indebido por parte de un jugador del botín dejado por los enemigos muertos, o el player killing (PK).

Véase también 
 Videojuego de rol
 Videojuego en línea

Linea